Marc-André Bédard ist der Name folgender Personen:

* Marc-André Bédard (Politiker) (1935–2020), kanadischer Politiker
 Marc-André Bédard (Biathlet) (* 1986), kanadischer Biathlet